

Plantas 
 Reseda - um gênero botânico
 Resedá - a planta Lagerstroemia indica
 Reseda odorata

Pessoas 
 Ameno Resedá
 Ronaldo Resedá

Outros 
 1081 Reseda

Desambiguação